Крисолко има више значења:

 Крисолко (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Крисолко (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику